Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Jimmy Connors (campione)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Horst Skoff (semifinali)

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Omar Camporese (primo turno)
 Guy Forget (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1989